Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) — físico francês
Marie François Sadi Carnot (1837-1894) — presidente da França (Terceira República)

Desambiguação